Hundred, terme anglais signifiant cent (100), se retrouve dans :
 Hundred, subdivision géographique

Toponyme 

 Hundred (Virginie-Occidentale), ville américaine

Jeu 
 Hundred (jeu)

Homonymie de localités aux États-Unis